Puerta de Toledo (Madrid) - straat in Madrid
 Puerta de Toledo (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat